Anders de la Motte – scrittore svedese
 Antoine Houdar de La Motte – scrittore e drammaturgo francese
 Belsazar de la Motte Hacquet – medico e scienziato austriaco
 Charlotte de La Motte Houdancourt – nobile francese
 Diether de la Motte – compositore, teorico della musica e musicologo tedesco
 Enrico Augusto de la Motte Fouqué – generale tedesco
 Friedrich de la Motte Fouqué – scrittore tedesco
 Jeanne de la Motte – nobildonna francese
 Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon – mistica francese
 Joseph Édouard de La Motte-Rouge – generale francese
 Marguerite De La Motte – attrice statunitense
 Nicolas de La Motte – avventuriero e truffatore francese
 Pierre Lambert de la Motte – missionario e vescovo cattolico francese
 Vallin de la Motte – architetto francese

Pagine correlate 
Motte